Varrón hace referencia a varios artículos:

Un cognomen romano que llevaron:
 Cayo Terencio Varrón (siglo IV-III a. C.), cónsul romano derrotado en la batalla de Cannas.
 Aulo Terencio Varrón (220-siglo II a. C.), magistrado y militar romano y gobernador romano de la provincia romana de Hispania Citerior. 
 Marco Terencio Varrón Lúculo (116-55 a. C.), cónsul romano y gobernador romano de la provincia romana de Macedonia.
 Marco Terencio Varrón (116-27 a. C.), polígrafo, militar y funcionario romano de rango ecuestre.
 Publio Terencio Varrón Atacino (82-36 a. C.), poeta neotérico romano.
 Aulo Terencio Varrón Murena (?-23 a. C.), general y político romano.